Kankan puede referirse a los siguientes topónimos de Guinea:

 Kankan, región;
 Kankan, prefectura;
 Kankan, ciudad.